Суперкубок Саудівської Аравії з футболу 2016  — 4-й розіграш турніру. Матч відбувся 8 серпня 2016 року між чемпіоном і володарем Королівського кубка Саудівської Аравії клубом Аль-Аглі та володарем Кубка наслідного принца Саудівської Аравії клубом Аль-Гіляль.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на goalzz
 Матч на globalsportsarchive

2016
Саудівська Аравія
Серпень 2016
2016 у Саудівській Аравії